Totolapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Totolapa, Chiapas, ort, 
 Totolapa (kommun), Chiapas, 
 Totolapa, Veracruz, ort, Totutla, 
 Totolapa, Mexico City, ort, Magdalena Contreras, 

Robotskapade Mexikoförgreningar